Giselbert (ca. 770 of eerder-na 800), graaf van de Bidgouw
 Giselbert I (ca. 825-na 885), graaf van de Maasgouw en de Lommelgouw
 Giselbert II, hertog van Lotharingen (928-939)
 Giselbert van Chalon, hertog van Bourgondië (952-956)
 Giselbert van Loon, eerste graaf van Loon (?-ca. 1045)
 Giselbert van Luxemburg, graaf van Luxemburg (1047-1059)
 Giselbert van Gronsveld, graaf van Gronsveld (1103-1135)
 Giselbert, aartsbisschop van Bremen (1273-1306)